Пол Дэвид Маккрейн (, род. 19 января 1961, Филадельфия, США), — американский актёр и телевизионный режиссёр. Известен по роли Монтгомери Макнейла в фильме «Слава», Эмиля Антоновски в фильме «Робокоп» и Роберта Романо в сериале «Скорая помощь».

Карьера 
Первая небольшая роль в фильме Рокки 2, доставшаяся Маккрейну в возрасте семнадцати лет, — пациент со множественными переломами, передвигающийся на инвалидной коляске, который просит у Рокки оставить автограф прямо на забинтованной голове.

Обладатель пышной шевелюры рыжих волос, молодой Пол убедительно сыграл Монтгомери Макнила в фильме «Слава». Позже, расставшись с волосами, сыграл наёмного убийцу Эмиля Антоновски в «Робокопе», охранника Траута в «Побеге из Шоушенка».

Маккрейн снимался в популярных телесериалах, таких как Закон и порядок, Секретные материалы, Дурнушка, C.S.I.: Место преступления. Появившись сперва в эпизодической роли придирчивого доктора Романо в телесериале Скорая помощь, он остался в составе постоянно задействованных актёров на период с 1997 по 2003 год, появившись ещё по одному разу в пятнадцатом и заключительном сезонах.

Личная жизнь 
Маккрейн с 1998 года женат на Дане Келлин, дизайнере ювелирных изделий. У пары есть двое детей, Уильям Томас и Ноа Кэтрин. Будущие супруги познакомились на занятиях йогой в 1996 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США